Els 100 metres lliures femení es van celebrar al Palau Sant Jordi a Barcelona entre els dies 1 i 2 d'agost de 2013.

Rècords 
Els rècords abans de disputar la prova eren:

Resultats 
NR: Rècord nacional

DNS: No presentada

WD: Retirada

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referències 

Campionat del Món de natació de 2013